Navelim kan syfta på följande platser:

Indien 

 Navelim (ort i Indien, North Goa), 
 Navelim (ort i Indien, South Goa), 

Robotskapade Indienförgreningar